Сольх, також ас-Сольх чи аль-Сольх () — арабське прізвище, поширене передусім у Лівані. Відомі носії:
 Рашид ас-Сольх — прем'єр-міністр Лівану (1974—1975, 1992)
 Ріад ас-Сольх — перший прем'єр-міністр незалежного Лівану
 Самі ас-Сольх — прем'єр-міністр Лівану (1942—1943, 1945—1946, 1952, 1954—1955, 1956—1958)
 Такіеддін ас-Сольх — прем'єр-міністр Лівану (1973—1974, 1980)

Арабські прізвища